Kombach steht für:

 Kombach (Biedenkopf), Stadtteil von Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Kombach (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kombach (Agger), Zufluss der Agger beim Overather Ortsteil, siehe auch Naturschutzgebiet Kombachtal